Алла Александровна Чурикова (род. 17 апреля 1962) — режиссёр-мультипликатор, работающая в основном в технике песочной анимации.

Биография 
Родилась на ст. Донгузская (посёлок Первомайский) Оренбургской области.

В 1986 году окончила архитектурный факультет Киевского инженерно-строительного института, а затем курсы художников-мультипликаторов при киностудии «Укранимафильм» (руководитель — Евгений Сивоконь), где работала до 1995 года. С 2000 года живёт в Германии.

С 2006 года руководит также художественной  школой , преподаёт в Filmakademie Baden-Württemberg и Technische Hochschule Deggendorf, проводит семинары по песочной анимации.

Фильм «Никози 2008» рассказывает об уничтожении храма XI века в грузинском селе Никози во время русско-грузинской войны 2008 года.

Для документального сериала «Mode, Mädchen und ein Mann» и фильма «Hexe Lilli II» выполнила анимационную заставку, а для фильма «Русская дискотека» – анимационную  заставку, финальные титры и одну сцену.

Фильмография 
 1996 — E=mc2
 2001 — Passion fatale
 2003 — Die Eisbaderin
 2008 — Für Mathilde
 2011 — Frosch, Hase und das rote Telefon
 2012 — Emilie
 2013 — Nikozi 2008
2015 — Eine kleine Dickmadam
2019  — Ural

Участие в фестивалях и конкурсах 
На IV Международном кинофестивале «Крок» в 1997 году фильм «Е = mс²» получил призы «За творческий поиск» и «За лучший дебют», а на фестивале «Молодость» в 1998 году — диплом жюри.
На международном фестивале документальных и короткометражных фильмов в Бильбао фильм «Роковая страсть» (Passion fatale) был удостоен награды SILVER MIKELDI, а на международном фестивале мультипликационных фильмов «КРОК-VIII» стал фаворитом конкурсного жюри.

Фильм  на фестивале 14. FilmKunstFest Schwerin получил Приз Федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания.

Фильм «Für Mathilde» в октябре 2009 года на фестивале молодых режиссёров в Гранаде, Испания, завоевал главный приз в категории «мультипликация».

Ссылки

Интернет 
 Личный сайт
 Чурикова Алла Александровна на сайте Animator.ru

Мультипликаторы Украины
Выпускники Киевского национального университета строительства и архитектуры